Indeterminación puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Matemáticas 
 Indeterminación o sistema de ecuaciones indeterminado, un sistema de ecuaciones que admite infinitas soluciones;
 Forma indeterminada, una expresión algebraica que involucra límites tales como 0/0 o ∞/∞;

Física 
 El indeterminismo íntrinseco de algunas teorías físicas modernas, en contraposición al determinismo de la física clásica. Uno de los ejemplos más conocido es la relación de indeterminación de Heisenberg.